Great Southern Railway steht für:

 Great Southern Railway, Eisenbahnverkehrsunternehmen in Australien
 Great Southern Railway (Western Australia), ehemalige Eisenbahngesellschaft in Western Australia
 Great Southern Railways (Irland), ehemalige Eisenbahngesellschaft im Irischen Freistaat